Lubuk Keliat (plaats), een plaats in Indonesië
Lubuk Keliat (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing